Владимир Василь (; род. 6 июля 1975, Ганновер) — хорватский футболист, вратарь. Сыграл 4 матча за сборную Хорватии. Попадал в заявку сборной на два чемпионата мира по футболу (1998 и 2002 годов) и чемпионата Европы 2004.

Карьера

Клубная 
Владимир — воспитанник боснийского клуба «Широки Бриег». Позже он оказался в «Вележе» из Мостара. Профессиональную карьеру Василь начал в клубе «Хрватски Драговоляц». За него Владимир выступал 3 сезона, в 2-х из которых был основным вратарём. Всего за этот клуб он провёл 63 матча. В 1998 году Василь перешёл в загребское «Динамо», один из сильнейших хорватских клубов. В составе «Динамо» Владимир сыграл всего 5 матчей, быв вначале третьим, а позже вторым голкипером команды.

После трёх лет в «Динамо» Василь перешёл в другой клуб из столицы Хорватии — «Загреб». В этой команде Владимир сразу стал основным вратарём и помог команде выиграть чемпионат Хорватии в 2002 году.

В 2003 году Владимир перешёл в «Вартекс», в составе которого провёл один сезон, сыграв 30 матчей. В 2004 году Василь вернулся в загребское «Динамо». 29-летний голкипер сыграл за «Динамо» 20 матчей в сезоне 2004/05.

Летом 2005 года Владимир, впервые в своей карьере, перешёл в иностранный клуб, которым оказался турецкий «Коньяспор», однако Василь не сумел закрепиться в основе команды и сыграл за неё всего 2 матча. В 2006 году он перешёл в боснийский «Широки Бриег», где провёл три сезона. В 2009 году хорват решил завершить карьеру.

Сборная 
Василь дебютировал в сборной Хорватии 29 мая 1998 года, сыграв в товарищеском матче со сборной Словакии. Был в составе хорватской сборной на Чемпионатах мира 1998 и 2002, а также на Евро-2004, однако ни на одном из крупных турниров на поле не выходил.

Достижения 
Загреб
 Чемпион Хорватии: 2002

Сборная Хорватии
 Бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1998

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте euro04.ru
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Хрватски Драговоляц»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Загреб»
Игроки ФК «Вараждин»
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Широки-Бриег»